Zampieri ist der Familienname folgender Personen:
 Caio Zampieri (* 1986), brasilianischer Tennisspieler
 Daniel Zampieri (* 1990), italienischer Rennfahrer 
 Domenico Zampieri (Il Dominichino; 1581–1641), italienischer Maler und Baumeister
 Mara Zampieri (* 1951), italienische Opernsängerin
 Steve Zampieri (* 1977), Schweizer Radrennfahrer